Lead - termo usado em jornalismo
 Lead - termo usado em marketing
 Honda Lead 110 - scooter da Honda

Localidades 

Lead (Dacota do Sul)

Desambiguação